Salzamt steht für:

 Salzamt, eine historische Behörde, die den Salzabbau und -handel regelte
 Salzamt Guben, das ehemalige Salzamt in Guben, Deutschland
 Salzamt Wien, das ehemalige Salzamt in Wien, Österreich
 Atelierhaus Salzamt, Atelierhaus im ehemaligen Salzamt in Linz, Österreich